Meister der Österreichischen Bundesliga 1979/80 wurde zum zwanzigsten Mal der EC KAC, der damit den Titel erfolgreich verteidigte.

Bundesliga

Modus 
Die acht Vereine spielten im Grunddurchgang jeweils viermal gegeneinander. Die besten vier Vereine qualifizierten sich für die aus vier Runden bestehende Meisterrunde, die verbleibenden vier spielten in der Abstiegsgruppe in zwei Runden um den Verbleib in der Bundesliga. Die Mannschaften nahmen abhängig von der Platzierung im Grunddurchgang 4, 3, 2 bzw. 1 Bonuspunkte mit.

Grunddurchgang

Meisterrunde  

 
Der KAC gewinnt damit den zwanzigsten Meistertitel der Vereinsgeschichte und den zweiten in Folge.

Abstiegsrunde 

 
Der ATSE Graz musste somit in die Nationalliga absteigen, WAT Stadlau stieg aus der Nationalliga auf.

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Weitere Ligen 
 Nationalliga: WAT Stadlau wurde Meister und stieg in die Bundesliga auf
 Regionalliga Ost: Grazer SV (Aufsteiger in die Nationalliga)
 Regionalliga West: EC Ehrwald

Weblinks 
 Tabelle des Grunddurchgangs und Spielerstatistik bei eliteprospects.com

Einzelnachweise 

1979
Bundesliga Osterreich